Bughea de Sus, comune del distretto di Argeș
Bughea de Sus, comune del distretto di Prahova